El nombre Isabel puede referirse a:

Personas
Isabel, nombre propio.

Lugares
Isabel (Kansas), ciudad norteamericana situada en el estado de Kansas;
Isabel (Dakota del Sur), localidad norteamericana situada en el estado de Dakota del Sur;
Isabel (Islas Salomón), provincia de las islas Salomón;

Música y televisión
Isabel (canción de Il Divo), canción del grupo de crossover clásico Il Divo, incluida en el álbum Ancora de 2005.
Isabel (serie de televisión española), serie de televisión española estrenada en TVE en el año 2012, basada en la vida de Isabel I de Castilla.
Isabel (serie de televisión chilena), serie de televisión chilena estrenada en Mega en el año 2021, basada en la vida de Isabel Allende.

Además
Huracán Isabel, formado el 6 de septiembre de 2003 en el Atlántico.